Марк Порций Катон Лициниан (; † 152 пр.н.е.) е римски политик.

Произход и политическа кариера 
Син е на Марк Порций Катон Стари и Лициния. Лициниан получава своето когномен от майка си, за да се различава от брат му Марк Порций Катон Салониан, който Катон Стари има от Салония, дъщеря на един освободен.

Лициниан служи през 173 пр.н.е. в Лигурия при Марк Попилий Ленат, 168 пр.н.е. в Македония при Луций Емилий Павел Македоник, чиято дъщеря Емилия Терция му става след войната съпруга. Работи след това като юрист. Умира през 152 пр.н.е. като претор преди баща си.

Деца 
 Марк Порций Катон (консул 118 пр.н.е.)
 Гай Порций Катон (консул 114 пр.н.е.)

Източници 

 Плутарх: Cato maior 20.
 Марк Тулий Цицерон: De Officiis 1, 11.
 Секст Юлий Фронтин: Strategemata 4, 5, 17.
 Авъл Гелий: Noctes Atticae 13, 20.
 Пандекти 45. tit. 1. s. 4 § 1; 50. tit. 16. s. 98. § 1.

Римска република
История на Македония
Порции